Nacionalismo de Irlanda del Norte

 Nacionalismo del Úlster
 Nacionalismo irlandés